

Geografia 
 Ayala – comune spagnolo

Persone 
 Balthasar Ayala, giurista del XVI secolo
 C. Luis Ayala Menéndez, governatore messicano di Palizada
 Carlos Alberto Ayala Fernández del Campo, governatore messicano di Palizada
 Celso Rafael Ayala Gavilán, calciatore paraguaiano
 Eusebio Ayala, presidente del Paraguay
 Felipe Guaman Poma de Ayala, cronista indigeno del Perù
 Francisco Ayala, scrittore spagnolo
 Francisco José Ayala, biologo e filosofo statunitense
 Giuseppe Maria Ayala, magistrato e politico italiano
 Inés Ayala Sender, spagnola, parlamentare europeo
 José Eligio Ayala, presidente del Paraguay
 Fernando Ayala, regista argentino
 José de Jesús Garcia Ayala, vescovo cattolico di Campeche
 José Luis Azuaje Ayala, vescovo cattolico
 Juan Ayala, calciatore uruguaiano
 Juan de Jesús Ayala y García, presbitero e politico dominicense
 Luis Ayala, tennista cileno
 Luis Ayala Montejo, governatore messicano di Palizada
 Mariano d'Ayala, militare, politico e scrittore italiano
 Mario Gomez d'Ayala, politico, avvocato e giurista italiano
 Pilar López de Ayala, attrice cinematografica spagnola
 Rafael Ayala y Ayala, vescovo cattolico di Tehuacán
 Ramón Pérez de Ayala y Fernández del Portal, giornalista e scrittore spagnolo
 Roberto Fabian Ayala, calciatore argentino
 Rubén Ayala, calciatore argentino

Storia 
 Piano di Ayala – proclama politico di Emiliano Zapata